

Personnes 

 Agar Wynne (1850-1934), homme politique australien.
 Emily Wynne (1872-1958), artiste textile et romancière irlandaise.
 Emmanuel Wynne (1650-1700), pirate français.
 Frank Wynne (1962 - ), traducteur et écrivain irlandais.
 Kathleen Wynne, Première ministre de la province de l'Ontario.
 Robert Wynne (1851-1922), homme politique américain.
 Vero Copner Wynne-Edwards (1906 - 1997), zoologiste britannique. 
  (1737-1791), femme de lettres italienne 

 Anthony Wynne, auteur de romans policiers.  

Wynne erst un prénom notamment porté par :
 Diana Wynne Jones (1934 - ), romancière anglaise.
 William Wynn Westcott (1848 - 1925), occultiste britannique.

Toponyme 

 Wynne, localité de l'Arkansas aux États-Unis

Voir aussi
la lettre Ƿ appelée Wynn

Homonymie de patronyme